Izbicioara – villaggio della Romania
Izbicioara – fiume della Romania